CLP kan syfta på:

 CLP – IATA:s kod för en flygplats vid udden Clarks Point i Alaska i USA, se Clarks Point Airport 
 CLP – valutakoden ISO 4217 för Chilensk peso
 CLP – engelsk akronym för "Classification, Labelling and Packaging", en EU-förordning över hur kemiska produkter ska klassificeras, märkas och förpackas, se CLP-förordningen